Покровские ворота:

 Покровские ворота (Белый город) — утраченные ворота московского Белого города.
 Покровские ворота (Земляной город) — утраченные ворота московского Земляного города.
 Покровские Ворота — площадь на месте одноимённых ворот Белого города, снесённых в 18 веке.
 «Покровские ворота» — пьеса Леонида Зорина.
 «Покровские ворота» — телефильм 1982 года.